Ахатини́ды  — семейство брюхоногих моллюсков из отряда стебельчатоглазых, представители которого являются наиболее крупными среди наземных улиток. Распространены в Африке южнее Сахары, на островах Сан-Томе и Принсипи, 1 род на острове Мадагаскар.

Раковина удлинённая, конической формы, длиной от 1,8 до 21 см, часто ярко окрашена. Наиболее известна гигантская ахатина (Lissachatina fulica‎) из Восточной Африки, которая с конца XVII века с помощью человека широко расселилась в тропической и, частично, в субтропической зонах земного шара. Улитки ведут преимущественно ночной образ жизни, они отличаются прожорливостью и могут нанести вред сельскохозяйственным культурам, в частности посевам сахарного тростника. Часто улиток содержат в подогреваемом аквариуме или террариуме в качестве домашних животных.

Роды 

Семейство включает следующие роды:

 Подсемейство Achatininae
 Триба Achatinini
  — типовой род семейства Achatinidae
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Триба Callistoplepini
 
 
 Триба Limicolariini
 
 
 

 Подсемейство Coeliaxinae
 
 
 
 
 
 

 Подсемейство Cryptelasminae
 
 

 Подсемейство Glessulinae
 

 Подсемейство Opeatinae
 
 

 Подсемейство Petriolinae
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Подсемейство Pyrgininae
 
 

 Подсемейство Rishetiinae
 
 
 
 

 Подсемейство Rumininae
 
 
 
 
 

 Подсемейство Stenogyrinae
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Подсемейство Subulininae
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Подсемейство Thyrophorellinae

См. также 

 Зебровая улитка
 Achatina reticulata
 Archachatina marginata
 Rumina decollata

Примечания 

 
Семейства брюхоногих